ТРД — многозначная аббревиатура:
 ТРД — твердотопливный ракетный двигатель
 ТРД — твердотопливный реактивный двигатель
 ТРД — Театр русской драмы
 ТРД — теория реактивных двигателей
 ТРД — техно-рабочая документация
 ТРД — транспортное судно-док
 ТРД — трансформатор реактивный дуговой
 тр-д — трубопровод
 ТРД — турбореактивный двигатель

См. также 
  — аббревиатура латиницей